Bharatiya Jana Sangh, partit polític històric de l'Índia
 British Journal of Sociology, revista científica de referència en el camp de la sociologia
 British Journal of Surgery, revista científica de referència en el camp de la cirurgia
 Bureau of Justice Statistics, agència que gestiona les dades sobre delictes per al Departament de Justícia dels Estats Units